

Зиминська сільська рада — сільське поселення, Ребріхинський район, Алтайський край
 Зиминська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край

Зиминська сільська рада — колишня сільська рада, Роздольненський район, АР Крим